Francis Brown, pasteur américain ;
 Francis Brown, (1977- ),  mathématicien français ;
  (1849-1916), théologien.

Homonymie
Homonymie de patronyme